Звай:
 Звай — озеро в Эфиопии.
 Звай — город на берегу этого озера.
 Звай — село в Таджикистане.